Урвака́н (уруака́н) ( — «призрак») — дух умершего в армянской мифологии.

Согласно народным представлениям, к урваканам также относится и горнапштикнер.

Название происходит от иранского слово «урва», которое, вероятно, первоначально использовалось также в смысле «душа», но со временем стало означать фантом — нечто призрачного вида. Поэтому призраки были названы «урваканами», то есть призрачными существами.

Уруаканы поднимаются ночью из могил в своих саванах и пугают людей.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Армянское язычество
 Как избавиться от страха

Мифические существа в армянской мифологии
Духи
Нежить (ожившие мертвецы)